Kronos steht für:

 Kronos, Gestalt der griechischen Mythologie
 Kronos (Band), französische Death-Metal-Band
 Kronos (Computer), Sowjetunion (1980er Jahre)
 Kronos (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1957)
 Originaltitel des britischen Horrorfilms Captain Kronos – Vampirjäger (1973)
 Kronos, Markenname des ehemaligen österreichisch-ungarischen Automobilherstellers Automobil-Fabrik Siegfried Schick
 Kronos Quartet, US-amerikanisches Streichquartett
 Kronos Racing, belgisches Rallye-Team
 Kronos International, deutsch-amerikanisches Chemie-Unternehmen
 den (fiktiven) Heimatplaneten der Klingonen bei Star Trek
 Kronos (Pferd), deutsches Dressurpferd, zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1936

Personen:
 Diodoros Kronos (4./3. Jh. v. Chr.), griechischer Dialektiker der megarischen Schule

Siehe auch:
 Cronus-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Cronus, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Chronos (Begriffsklärung)
 Cronos (Begriffsklärung)